FIFA 13 — двадцатая футбольная игра из серии игр FIFA. Релиз консольной версии состоялся 27 сентября 2012 года.

Нововведения игры

Умная атака 
Футболисты могут анализировать ситуацию на поле, усерднее и хитрее работают над преодолением защитных линий, и продумывают игру на два хода вперёд. Кроме того, игроки совершают рывки, чтобы увести за собой защитников и открыть пространство для паса.

Максимальный дриблинг 
При работе с мячом, используются точные движения в сочетании с реалистичной подвижностью мяча в диапазоне 360 градусов. Единоборства стали изобретательнее и опаснее.

Управление первым касанием 
Новая система серьёзно изменяет механизм контроля мяча: футболисты лишились одинакового для всех почти идеального первого касания. Теперь защитники могут эффективнее использовать брак при приёме для того, чтобы вновь завладеть мячом.

Tactical Free Kicks 
Система Tactical Free Kicks (Тактика штрафных ударов) сделает штрафные удары более опасными, позволяя игроку продумывать их исполнение и задействовать при этом самых лучших игроков команды.

Player Impact Engine 
Улучшения, внесённые в Player Impact Engine выведут на новый уровень физику процесса борьбы за мяч.

Комментаторы 
В русскоязычной версии FIFA 13 матчи для PC, Playstation 3, Xbox 360 комментируют Юрий Розанов, Василий Соловьёв и новичок, который будет действовать у кромки поля — Александр Логинов (победитель конкурса комментаторов, проводимый телеканалом «Россия 2»). Для PSP и Playstation 2 матчи комментируют Василий Уткин и Василий Соловьёв.

Саундтрек

Примечания

Ссылки 
 

Компьютерные игры 2012 года
Игры для PlayStation 3
Игры для Xbox 360
Игры для Wii U
Игры для Windows
Игры для Wii
Игры для PlayStation 2
Игры для PlayStation Vita
Игры для Nintendo 3DS
Игры для PlayStation Portable
Игры для iOS
Компьютерные игры, разработанные в Канаде
Симуляторы футбола
Компьютерные игры, разработанные EA Vancouver
FIFA (серия игр)